Cricqueville-en-Auge, Calvados
 Cricqueville-en-Bessin, Calvados